Mannsville – CDP degli Stati Uniti nello Stato di New York
Mannsville – comune degli Stati Uniti nell'Oklahoma